Imberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Imberg (Buch), Weiler in Buch, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Imberg (Bühlerzell), Weiler der Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Imberg (Gemeinde Haag), Ortsteil von Haag, Bezirk Amstetten, Oberösterreich
 Imberg (Gemeinde Leonding), Ortschaft von Leonding, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Imberg (Sonthofen), Stadtteil von Sonthofen, Landkreises Oberallgäu, Bayern
 davon abgeleitet: Imberger Horn, 1655 m, Berg bei Bad Hindelang

Berge:
 Imberg (Allgäuer Alpen), 1325 m, Berg bei Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Imberg (Schwäbische Alb), ca. 730 m, Berg im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Imberg, früherer Name des Kapuzinerbergs, 640 m, Salzburg, heute Name von dessen stadtseitigem Vorberg
 Imberg (Tegerfelden), 532 m, Berg bei Tegerfelden, Kanton Aargau
 Imberg (Olpe), 402 m, Berg bei Olpe, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Imberg (Dornstadt), Berg im  Alb-Donau-Kreis, wird vom Tunnel Imberg unterquert

Imberg ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Imberg (1877–1962), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Im Berg